Spoorlijn Utrecht - Rotterdam, geopend in 1855, tussen Utrecht en Rotterdam.
 Spoorlijn Gouda - Den Haag, geopend in 1870 als zijtak van deze lijn, tussen Gouda en Den Haag.